Lista najwyższych budowli w Polsce zgodnie z danymi z serwisu skyscraper.com, uzupełniona o inne konstrukcje.

Wysokość wieżowców jest mierzona do najwyższego integralnego punktu budynku, a zazwyczaj jest to iglica. Najwyższe budowle w Polsce w różnych kategoriach według wysokości:

Budowle powyżej 300 metrów

Budowle o wysokości 200 – 300 metrów

Budowle o wysokości 100 – 200 metrów

Budowle o wysokości 50 – 100 metrów

Najwyższe budowle w danym województwie

Najwyższe budowle w danej kategorii

Budowle już nieistniejące

Zobacz też 
 Lista najwyższych budynków na świecie
 Lista najwyższych kominów w Polsce
 Lista najwyższych budynków w Polsce
 Lista najwyższych kościołów w Polsce

Przypisy

Bibliografia 
 Baza turbin w serwisie strefabiznesu.nto.pl
 http://www.sea-towers.eu
 http://www.urbanity.pl
 http://www.trojmiasto.pl

Linki zewnętrzne 
 Baza budowli w serwisie skyscraper.com